Armutlu ist der Name folgender türkischer Orte:

 Armutlu (Sarıkamış) in der Provinz Kars
 Armutlu (Yalova) in der Provinz Yalova